Universal City podría referirse a:

 Universal City Studios
 Universal City Records
 Universal City (California)
 Universal City (Texas)
 Universal City (Metro de Los Ángeles)